CWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cowarie (Australia)